Петковце () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1363 года.

География 
Село расположено в южной части края, в пределах левобережной части долины реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 220 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,35 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Петковце составляла 149 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии